Petit-Chateau ou Petit-Chateau peut désigner :
 Petit-Château, à Bruxelles, en Belgique ;
 Petit-Château, une grosse maison de campagne, entourée d'eau, à Anderlecht, en Belgique ;
 Petit-Château, un château français situé à La Chapelle-Saint-Mesmin, dans le département du Loiret, en France ;
 Petit-Château, à La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret, en France ;
 Petit Château, à Montfermeil, dans le département de la Seine-Saint-Denis.

Voir aussi 

 Petit château de Sceaux, à Sceaux (Hauts-de-Seine)
 Petit château de Navarre, un ancien hôtel particulier situé à Évreux, dans le département de l'Eure, en France
 Petit château La Gloriette, un édifice situé à Nevers, en France
 Petit château de Bellevue, une ancienne résidence d'été rococo située à Lübeck, en Allemagne
 Petit Château du Prince Charles, un château de la commune de Lunéville, dans le département de Meurthe-et-Moselle, en France